

Patronyme 
 Jacques Philippe Cornut, un médecin botaniste
Lucius Annaeus Cornutus, un précepteur antique

Botanique 
Ce terme qui signifie « corné » inclus dans le nom scientifique une espèce végétale Sairocarpus cornutus.

Zoologie 
Ce terme qui signifie « corné » inclus dans le nom scientifique de plusieurs dizaines d'espèces animales 
Zanclus cornutus un poisson tropical
 Eunymphicus cornutus, la Perruche cornue
 Agamemnon cornutus , un phasme
 Centrotus cornutus, un membracide
 Platystethus cornutus, une araignée
 Gnathocerus cornutus, un coléoptère

Notes et références

Liens externes